А́ктон () — английская фамилия и топоним:

Фамилия 
Аристократическое семейство Актонов
  (1904—1994) — писатель и учёный.
 Актон, Джон (1736—1811) — неаполитанский премьер-министр, командующий флотом Тосканы и Неаполитанского королевства во время Наполеоновских войн.
 Актон, Чарльз (1803—1847) — кардинал, церковный сановник и дипломат папского государства, секретарь , генеральный аудитор Апостольской Палаты, префект Священной Конгрегации индульгенций и священных реликвий, кардинал-пресвитер Санта-Мария-делла-Паче и Сан-Марко, кардинал-протектор Папской церковной академии.

 Дальберг-Актон, Джон (1834—1902) — историк и политик.
 Дальберг-Актон, Фердинанд Ричард (1801—1837) — баронет.
  (1870—1924) — пэр, дипломат, первый посол Великобритании в Финляндии (1919—1920).
  (1941—2010) — политик.

Прочие Актоны
 Актон, Авраам (1893—1915) — английский кавалер Креста Виктории.
Актон, Бен (1927—2020) — австралийский хоккеист на траве и с шайбой.
  (род. 1972) — американский программист, сооснователь WhatsApp.
  (1852—1917) — британский борец.
  (род. 1958) — канадский хоккеист.
  (1823—1898) — американский госслужащий, политик, реформатор, комиссар полиции Нью-Йорка, первый президент Совета комиссаров полиции Нью-Йорка.
  (1920—2014) — американский учёный-компьютерщик, инженер, преподаватель и писатель, эмерит-профессор кафедры компьютерных наук Принстонского университета.
  (1914—1999) — англо-ирландский музыкальный критик.
  (род. 1949) — британский академик, зам. проректора Университета Восточной Англии.
 Актон, Элиза (1799—1859) — английская повар, поэтесса и писательница.

Топонимы 
 Актон — пригород Канберры (Австралия).
 Актон — район Лондона.
 Актон — село в Ирландии.
 Актон — тауншип в штате Миннесота, США.

См. также 
 Эктон — разные значения